Xingwang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xingwang (socken i Kina, Guangxi), 
 Xingwang (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Xingwang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar